Onkel syftar på en farbror eller en morbror.

I det norska språket används vanligtvis inte farbror och morbror utan endast onkel om båda.

Ordets kvinnliga motsvarighet är "faster" respektive "moster".

Se även 
Onkel Adam, pseudonym för författaren Carl Anton Wetterbergh.
Farbror Blå, figur i Elsa Beskows saga om Tant Grön, tant Brun och tant Gredelin. Dessutom smeknamn på polisen.
Farbror Erik, signatur för Erik Nilsson, grundare av Erikshjälpen.
Onkel Joe, se Josef Stalin.
Onkel Sam, se Uncle Sam.
Farbror Sven, se Sven Jerring.
Onkel Kånkel and his kånkelbär

Släkt

es:Anexo:Nomenclatura de parentesco en español#Tíos